Вели — многозначный термин.

Фамилия 
 Ван Вели, Люк (род. 1972) — нидерландский шахматист, гроссмейстер.
 Вели, Давина ван (1922—2004) — нидерландская скрипачка и музыкальный педагог.
 Вели, Мумин (род. 1980) — македонский боксёр-любитель, призёр чемпионата Европы (2006).

Имя 
 Ахундов, Вели Юсуф оглы (1916—1986) — советский партийный и государственный деятель.
 Гусейнов, Вели Аллахверди оглы (род. 1964) — азербайджанский учёный, доктор физико-математических наук (2003), член-корреспондент НАНА (2007).
 Едигаров, Вели-бек (1897—1971) — российский, азербайджанский и польский военный деятель.
 Кавлак, Вели (род. 1988) — австрийский футболист турецкого происхождения, полузащитник клуба «Бешикташ» и сборной Австрии.
 Касумов, Вели Айдынович (род. 1968) — советский и азербайджанский футболист, нападающий.
 Каюм-хан, Вели (1904—1993) — туркестанский националист, коллаборационист Второй мировой войны, видный деятель антисоветской эмиграции.
 Кулиев, Вели Алиевич (1916—1967) — старшина РККА, участник Великой Отечественной войны.
 Лампи, Вели (род. 1984) — финский футболист, защитник клуба ХИК.
 Мерикоски, Вели (1905—1982) — финский политик, профессор Хельсинкского университета; с 1962 по 1963 годы — министр иностранных дел Финляндии.
 Мухатов, Вели (1916 — 2005) — туркменский композитор, педагог, общественный деятель.
 Ниминен, Вели (1886—1936) — финский гимнаст и стрелок, призёр летних Олимпийских игр (1908 и 1920).
 Сааринен, Вели (1902—1969) — финский лыжник, олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира.
 Хидиров, Вели Сарханович (1936—1920) — советский кавказовед и лингвист.
 Хулуфлу, Вели Магомед Гусейн оглы (1884—1937?) — азербайджанский советский писатель, литературовед, востоковед, фольклорист, филолог, тюрколог, лингвист, публицист, профессор (1931), член Союза писателей с 1934 года.

Топоним 
 Вели — село в Абхазии/Грузии
 Вели — деревня, Вышневолоцкий район, Тверская область, Россия